Скотаренко:
 Скотаренко, Александр Алексеевич (1956—2021) — советский и российский футболист, тренер.
 Скотаренко, Дмитрий Александрович (род. 1973) — украинский футболист, тренер.

См. также 
 Скоторенко, Василий Григорьевич (1927—2011) — советский шахматист.